Хван Ый Джо (, общепринятая латинская транскрипция — Hwang Uijo; ) — корейский футболист, нападающий клуба «Ноттингем Форест», выступающий на правах аренды за «Сеул» и сборной Республики Корея.

Клубная карьера 
Хван начал свою профессиональную карьеру в ФК «Соннам» с 2013 года. Он забил свой первый гол в матче против ФК «Сувон Самсунг» 3 марта 2013 года.

В июне 2017 года Хван перешёл в японский клуб «Гамба Осака», с которым заключил контракт на два года.

В июле 2019 года Хван заключил четырёхлетний контракт с французским клубом «Бордо».

Сборная 
Включён в состав сборной на Кубок Азии 2019. 7 января забил первый гол Южной Кореи на Кубке Азии в Эмиратах в ворота Филиппин. В третьем матче группового этапа против Китая забил один мяч с пенальти на 14-й минуте. Корея победила со счётом 2:0 и заняла первое место в своём квартете.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Бордо»

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Соннам»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Выпускники университета Ёнсе